Super Cup kan henvise til flere ting:

Fodbold
 UEFA Super Cup – en kamp mellem vinderen af UEFA Champions League og UEFA Europa League
 Den danske Super Cup – en kamp mellem de danske mestre i fodbold og vinderne af DBUs Landspokalturnering for herrer. Blev senest afviklet i 2004
 Supercoppa italiana di calcio – en kamp mellem de italienske mestre i fodbold og vinderne af Coppa Italia
 Super Cup (Portugal)

Håndbold
 Super Cup (håndbold) – en kamp mellem de danske mestre i håndbold og vinderne af DHF's Landspokalturnering.

Se også 
 FA Community Shield - en kamp mellem vinderne af den engelske Premiere League og FA Cup